Harangozo ist der Familienname folgender Personen:

 Gyula Harangozó senior (1908–1974), ungarischer Balletttänzer und Ballettdirektor
 Gyula Harangozó (* 1956), ungarischer Balletttänzer und Ballettdirektor
 Szilveszter Harangozó (1929–2011), ungarischer Generalleutnant und stellvertretender Innenminister
 Teri Harangozó (1943–2015), ungarische Sängerin
 Tibor Harangozo (1922–1978), jugoslawischer Tischtennisspieler und -trainer
 Vilim Harangozo (1925–1975), jugoslawischer Tischtennisspieler und Bundestrainer des Deutschen Tischtennis-Bundes